Марш свободы (), также Марш независимости  () — массовое шествие, организованное белорусскими оппозиционными партиями в ответ на планы объединения Республики Беларусь и Российской Федерации в единое государство, и прошедшее 17 октября 1999 года в Минске. Шествие, собравшее от 20 до 40 тысяч человек, закончилось массовыми столкновениями манифестантов с сотрудниками милиции и ОМОНом, и привело к десяткам пострадавшим с обеих сторон конфликта.

Предпосылки 
Противостояние между президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и оппозицией началось ещё в 1995 году, во время первого белорусского референдума, проведение которого было незаконно по Конституции и Закону о референдумах. Тогда Лукашенко стал оказывать давление на Верховный Совет, которое помогло достичь согласие Совета на проведение референдума. Лидеры оппозиции попытались организовать голодовку в Доме правительства, однако их выгнали оттуда бойцы ОМОНа, избивая при этом. В результате референдума была изменена государственная символика (герб и флаг), русский язык получил статус государственного, президент получил право распускать парламент.

После референдума 1996 года Верховный совет был распущен и заменён двухпалатным Национальным собранием, в которое попали преимущественно пропрезидентские депутаты.
В 1996—1997 годах в ответ на подписание интеграционных соглашений Белоруссии и России оппозиция организовала ряд акций протеста под общим названием «Минская весна». Результатом этих акций стала некоторая корректировка соглашений, тем не менее угроза утраты независимости Республикой Беларусь сохранилась.

В 1999 году в высших правительственных кругах Белоруссии стал вновь серьёзно обсуждаться вопрос объединения Белоруссии и России в единое государство, так всем стало понятно, что старый и тяжелобольной Борис Ельцин будет недолго оставаться у власти. По мнению белорусской оппозиции, Александр Лукашенко планировал «пожертвовать» независимостью республики в обмен на высокий пост в Москве.

В ответ на это оппозиция приняла решение организовать шествие в поддержку независимой Белоруссии. В организационный комитет вошли такие оппозиционные политики, как Валентин Вечёрко (партия БНФ), Юрий Беленький (партия КХП-БНФ), Николай Статкевич (партия БСДП (НГ)) и Анатолий Лебедько (будущая ОГП), а также многие другие оппозиционные политики и активисты. Решено было организовать короткий митинг на площади Якуба Колоса, после которого должно было начаться шествие до площади Независимости, где планировалось провести основной митинг. Акцию решено было провести в воскресение 17 октября 1999 года.

Организаторы акции подали официальную заявку на её проведение в Мингорисполком, однако там запретили проводить митинг и шествие от площади Якуба Колоса до площади Независимости, разрешив лишь провести митинг на площади Бангалор. Тем не менее организаторы акции решили не отказываться от первоначального плана мероприятия.

Марш свободы 17 октября 1999 
В воскресенье 17 октября 1999 года после 12 часов дня на площади Якуба Коласа стали собираться оппозиционные активисты и просто сторонники белорусской оппозиции. По разным оценкам, в тот день собралось от 5 до 7 тысяч человек. Стартовал марш на площади Якуба Коласа и по проспекту Скорины и улице Сурганова дошёл до площади Бангалор. После небольшого митинга демонстранты двинулись в центр города, развернув 30-метровые полотнища флагов — бело-красно-белого и Евросоюза. В колонне демонстрантов преобладала молодёжь. Люди скандировали: «Свободу политзаключённым!», «Нет— диктатуре!», «Беларусь в Европу!», «Жыве Беларусь!». На пути демонстрантов милиционеры и люди в штатском то и дело провоцировали участников на драки, а на пересечении с улицей Пулихова их ждала ловушка. Борьба продолжалась около получаса.

Примечания 

1999 год в Белоруссии
Акции протеста в Минске
Конфликты 1999 года
Октябрь 1999 года
Президентство Александра Лукашенко
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании